Чемпионат мира по биатлону 1959 — 2-й чемпионат мира по биатлону, прошёл в итальянском Курмайёре в 1959 году.

В программе чемпионата была одна дисциплина — мужская индивидуальная гонка на 20 км, прошедшая 16 февраля 1959 года. По её итогам сформирован командный зачёт. В отличие от предыдущего чемпионата, в зачёт шли три лучших результата от каждой страны, а не четыре. В соревновании приняли участие 30 спортсменов, представлявших восемь стран — семь европейских и США.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Неофициальный командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

События 16 февраля
Международные спортивные соревнования в Курмайоре
Февраль 1959 года
Международные соревнования по биатлону в Италии